Le Cannet-des-Maures
 Le Cannet (Alpy Nadmorskie)

de:Le Cannet (Begriffsklärung)